Beisert ist der Familienname folgender Personen:

 Niklas Beisert (* 1977), deutscher Physiker
 Robert Beisert (1833–1893), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Beiser